Matton (rivier) - rivier in Frankrijk
 Arsène Matton - Belgisch beelhouwer
 Thomas Matton - Belgisch voetballer
 Matton-et-Clémency - gemeente in Frankrijk

Zie ook
 Mattoon (doorverwijspagina)